Juan Valdivia puede referirse a:
 Juan de Valdivia, conquistador español. Participó en la exploración y conquista del Caribe en el siglo XVI.
 Juan Valdivia, llamado también el “hombre cureña”, soldado de origen español que luchó en las tropas insurgentes durante la guerra de independencia de México.
 Juan Valdivia Navarro, músico español, guitarrista del grupo Héroes del Silencio.
 Juan Valdivia Romero, político peruano, ministro de Energía y Minas del Perú.
 Juan Carlos Valdivia, presentador chileno.